Il singolare maschile dell'AEGON International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Andreas Seppi era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Andy Roddick.

Teste di serie

 Richard Gasquet (secondo turno)
 Marcel Granollers (secondo turno)
 Andreas Seppi (finale)
 Bernard Tomić (secondo turno)

  Julien Benneteau (primo turno)
  Andy Roddick (campione)
  Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
  Pablo Andújar (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2012
ATP World Tour 2012